Берта (Ирина) од Зулцбаха (, умрла 29. августа 1159) била је ћерка грофа Беренгара II од Зулцбаха, свастика немачког краља Конрада III од Хоенштауфена и прва супруга византијског цара Манојла I Комнина. У Цариград је стигла 1142. и ту је прешла у православље и добила име Ирина. За Манојла се удала 1146. и родила му је две ћерке. Брак ипак није био успешан, а Берта-Ирина је преминула 1159. године. Надживела ју је старија ћерка Марија Порфирогенита (рођ. 1152), а Манојло се убрзо поново оженио, овога пута антиохијском кнегињом Маријом.

Породично стабло

Спољашње везе 

 Историјска библиотека: Веридба је дуго трајала

Умрли 1159.
Византијске царице
Династија Комнина
Немачко племство